El término delegación puede referirse, en esta enciclopedia:

 a una delegación, un mecanismo usado en la programación orientada a objetos;
 a una delegación de deuda, en el derecho civil;
 a una delegación de competencias, en el derecho administrativo;
 en algunos países, a una delegación, cada una de las divisiones político-administrativas (demarcaciones territoriales) de una municipalidad de mayor tamaño (véase, por ejemplo, Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Enlaces externos